Kings Bay – azienda norvegese che gestisce l'insediamento di Ny-Ålesund nelle Isole Svalbard
 Kings Bay – Baia del Re, o Kongsfjorden, fiordo delle Svalbard
 Kings Bay – città della Georgia
 Kings Bay – baia della Florida
 King's Bay – città del Madagascar
 Naval Submarine Base Kings Bay – base navale della marina statunitense situata a Kings Bay, in Georgia

Pagine correlate 
Baia del Re (disambigua)